Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Чемпионате России 2004 минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

Локомотив (Москва)

ЦСКА (Москва)

Крылья Советов (Самара)

Зенит (Санкт-Петербург)

Торпедо (Москва)

Шинник (Ярославль)

Сатурн (Раменское)

Спартак (Москва)

Торпедо-Металлург/Москва 

* После 13-го тура «Торпедо-Металлург» сменил название на ФК «Москва».

Рубин (Казань)

Амкар (Пермь)

Ростов (Ростов-на-Дону)

Динамо (Москва)

Алания (Владикавказ)

Кубань (Краснодар)

Ротор (Волгоград)

См. также 
 Список игроков чемпионата России по футболу

Ссылки 
 Официальный сайт РФПЛ
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица

Составы
Списки футболистов России по сезонам